Богусла́вский (Богуславская) — топонимическая фамилия, распространённая среди восточных славян.

Известные носители 
 
 Богуславский, Борис Львович (1899—1985) — учёный в области кибернетики и машиностроения.
 
 Богуславский, Вениамин Моисеевич (1908—2003) — советский философ.
 
 Богуславский, Вильгельм (1825—1901) — польский историк-славяновед и путешественник.
 Богуславский, Владимир Григорьевич (1914—1998) — Герой Советского Союза.
 Богуславский, Владислав (1839—1909) — польский режиссёр, театральный критик.
 Богуславский, Войцех (1757—1829) — польский режиссёр, драматург, артист драмы и оперы, педагог, переводчик. «Отец польского театра».
 Богуславский, Георг (1827—1884) — немецкий гидрограф и метеоролог.
 Богуславский, Густав Александрович (1924—2014) — советский и российский историк, культуролог, педагог, публицист.
 Богуславский, Дмитрий Николаевич (1826—1893) — русский военный деятель, переводчик Корана, член Военно-учёного комитета Главного штаба, генерал-лейтенант.
 Богуславский, Евгений Яковлевич (1917—1969) — Герой Социалистического Труда.
 Богуславский, Ирек Борисович (род. 1967) — российский предприниматель, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы.
 Богуславский, Константин Евгеньевич (1895—1943) — украинский советский композитор, хормейстер, певец.
 
 Богуславский, Людвик (1773—1840) — польский генерал, участник ноябрьского восстания 1830—1831 годов.
 Богуславский, Марк Моисеевич (1924—2017) — советский и российский юрист-международник, профессор, доктор юридических наук.
 
 Богуславский, Николай Аристархович (1844—1919) — инженер-геодезист.
 Богуславский, Палом Генрих Людвиг (1789—1851) — немецкий астроном.
 Богуславский, Пётр Ричардович (1854—?) — депутат Государственной думы.
 Бугославский, Сергей Алексеевич (1888—1945) — историк русской литературы; музыковед и композитор.
 Богуславский, Сергей Анатольевич (1883—1923) — физик.
 
 Богуславский, Тимур Ирекович (род. 2000) — российский автогонщик.
 Богуславский, Феликс Абрамович (1900—?) — советский художник кино.



Топоним 
 Богуславский район — административная единица на юге Киевской области Украины.
 Богуславский сельсовет — сельское поселение в Партизанском районе Красноярского края.

Прочее 
 Богуславский — кратер на видимой стороне Луны.
 Богуславский полк — административно-территориальная и военная единица Правобережной Украины в конце XVII—начале XVIII веков.
 Богуславский спуск — старинная улица Киева. расположена в Подольском районе.

См. также 
 Богуславский гидролого-гидрохимический стационар Киевского университета — учебно-научное подразделение Киевского университета в городе Богуслав.

Примечания